SSA, ou ssa peut faire référence à :

Code 
 SSA,  ;
 ssa, les langues nilo-sahariennes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Personnalité 
 Stéphane Saint-André, Maire de Béthune, Pas-de-Calais ;
 Samus Sans Armure, personnage du jeu de Wii Super Smash Bros. Brawl.

Organisation 
 Service de santé des armées dans l'armée française ;
 Soaring Society of America (Société de vol à voile d'Amérique), société internationale promouvant le vol à voile ;
  (Société sismologique d'Amérique), société scientifique internationale consacrée à la sismologie et les tremblements de terre ;
 Société statistique d'Australie.

Informatique 
 Static Single Assignment form, une méthode d'optimisation pour la compilation ;
 , une méthode pour gérer les secteurs défectueux sur les disques optiques ;
 , un protocole pour connecter des lecteurs de disques à des serveurs ;
 SubStation Alpha, un éditeur populaire de sous-titres vidéo, dont .ssa est le format de fichier qui lui est associé ;
  Application, une application de reporting pour les environnements de stockage SAN.

Éducation 
  , une école de Quezon City, aux Philippines ;
  , une école préparatoire de Pittsburgh.

Divers 
 Service de Sécurité de l'Aéroport, géré par les Sapeurs-pompiers professionnels de l'aéroport international de Genève ;
 Sans Sucres Ajoutés (en parlant de compote SSA par exemple).

Références